Le terme de Péril jaune peut désigner plusieurs idées ou éléments : 
 Péril jaune, danger supposé de la domination des Blancs et du monde par les asiatiques, défini à la fin du  ; 
 Péril jaune, roman politique et de science-fiction de l'écrivain et intellectuel chinois Wang Lixiong paru en 1991 ;
 Le Péril jaune, un album du groupe de rock français Indochine, sorti en 1983.